Do półfinałów Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018 awans uzyskały reprezentacje Brazylii, Polski, Serbii oraz Stanów Zjednoczonych

Pary półfinałowe ułożone zostały na podstawie poniższego schematu:

Półfinały rozegrane zostały 29 września w PalaAlpitour w Turynie.

Awans do finału uzyskały Brazylia oraz Polska.

Wyniki spotkań

Brazylia – Serbia

Polska – Stany Zjednoczone

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018